Ramelsberger ist der Familienname folgender Personen:

 Annette Ramelsberger (* 1960), deutsche Journalistin
 Ludwig Ramelsberger (1899–1965), deutscher Politiker (CSU)